La Coupe d'Arménie est une compétition de football créée en 1992 après l'indépendance du pays. Le club vainqueur de cette compétition décroche une place pour disputer les qualifications pour la Ligue Europa.

Histoire

Palmarès

Bilan par club 
Les clubs en itallique ont aujourd'hui disparus.

Sponsoring 
Depuis 2019, VBET est le sponsor officiel de la Coupe d'Arméniе.

Liens externes 
 Liste des finales de la Coupe d'Arménie sur le site de la RSSSF.